

Patronyme 

 Louis-André Margantin, (1900-1965), artiste peintre français
 Laurent Margantin, (1967- ), écrivain français

Homonymie
Homonymie de patronyme